Pulgar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pulgar (ort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Pulgar (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar